Суперкубок Іспанії з футболу 1993 — 8-й розіграш турніру. Матчі відбулись 2 і 16 грудня 1993 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Реал Мадрид.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1993
Іспанія
1993 в іспанському спорті